bricole, une pièce d'artillerie médiévale ayant donné l'expression : « s'attirer des bricoles »,
 bricole, large courroie de cuir qui fait partie du harnachement d'un cheval d'attelage,
 bricole, corde de traction servant à tirer un bateau lors d'un halage,
 bricole, petite chose ou activité sans importance.
 bricole, ferme briarde.
 bricole : fronde de guerre.

Voir aussi 
 Bricolage